Amleto est la forme italienne de Hamlet. 

Le prénom Amleto, inconnu en Italie jusqu'au début du , atteindra son pic de popularité autour de 1900 et tombera en désuétude vers le milieu du . Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Amleto Cataldi (1882–1930), sculpteur italien ;
 Amleto Cicognani (1883–1973), cardinal italien ;
  (1883–1957), baryton italien ;
 Amleto Novelli (1885–1924), acteur italien ;
 Amleto Palermi (1889–1941), réalisateur, scénographe et acteur italien ;
 Amleto Poveromo (1893–1952), fasciste italien ;
  (1908–1986), footballeur italien ;
 Amleto Sartori (1915–1962), sculpteur italien ;
 Amleto Frignani (1932–1997), footballeur italien.

Voir aussi 
 Amleto, opéra de Franco Faccio (1865).
 Amleto, film réalisé par Luca Comerio (1908). 
 

Prénom italien
Prénom masculin